Gamensee ist der Name mehrerer Seen:

 Gamensee (bei Tiefensee) in der Stadt Werneuchen und den Gemeinden Prötzel und Höhenland, Brandenburg
 Gamensee (Falkenberg) in der Gemeinde Falkenberg, Brandenburg